Europamästerskapet i handboll för herrar 2016 var det 12:e europamästerskapet på herrsidan i ordningen och ägde rum i Polen den 15–31 januari 2016. Tyskland vann sin andra EM-titel efter att i finalen ha besegrat Spanien med 24–17.

Att Polen skulle arrangera mästerskapet beslutade EHF:s kongress i Monaco den 23 juni 2012. Kroatien och Norge var de övriga kandidaterna. Polen vann denna omröstning med 58 procent av rösterna.

Det var första gången som Polen arrangerade ett handbolls-EM på herrsidan. 2016 års turnering var även den första som löpte över 17 dagars vilket gav fler vilodagar för de inblandade lagen under gruppspelet.

Arenor
Mästerskapet arrangerades på fyra platser. Grupp A spelades i Kraków, Grupp B i Katowice, Grupp C i Wrocław och Grupp D i Gdańsk/Sopot. Gränsen mellan de båda städerna Gdańsk och Sopot löper tvärs igenom D-gruppens Ergo Arena.

De fyra tävlingsarenorna tog under turneringen emot mellan 6 500 och 15 000 åskådare. I Wrocław spelades matcherna i världsarvsmärkta Hala Stulecia (6 500 platser), medan A-gruppens matcher spelades i nybyggda Tauron Arena Kraków (15 000 platser).

I mellanrundan spelade Grupp 1 i Kraków och Grupp 2 i Wrocław. Utöver de fyra arrangörsorterna var även Lillpolens vojvodskap (där Kraków är huvudort) arrangör av turneringen.

OS-kval 
Europamästerskapet var en del av kvalspelet till herrarnas turnering i handboll vid olympiska sommarspelen 2016.  Europamästaren kvalificerade sig för OS-turneringen. De två övriga bästa lagen, som inte tidigare kvalificerat sig för OS-kval, kvalificerade sig för en olympisk kvalturnering under 2016.

Kvalificerade länder

Gruppspel

Gruppindelning

All tider är lokala (UTC+1).

De tre främsta i varje grupp gick vidare till mellanrundan. 

Vid lika antal poäng avgjorde i tur och ordning: 1) antal poäng i inbördes möten, 2) målskillnad i inbördes möten, 3) antal gjorda mål i inbördes möten, 4) total målskillnad, 5) totalt antal gjorda mål, 6) lottning.

De fyra utslagna lagen hamnade på platserna 13–16 utefter antal vunna poäng, målskillnad och gjorda mål. Hamnade flera lag lika avgjordes ordningen genom vem som i gruppspelet mötte det slutligen högst placerade laget.

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Mellanrunda
Lagen tog med sig poäng och resultat från tidigare möten under gruppspelet mot de lag som också avancerade. De spelade i mellanrundan endast mot lag de inte tidigare mött.

 De två främsta lagen i varje grupp gick vidare till semifinaler.
 De två grupptreorna spelade match om 5:e plats.
 De två gruppfyrorna spelade match om 7:e plats.
 De två sämsta lagen i varje grupp blev utslagna och hamnade på platserna 9–12 utefter antal vunna poäng, målskillnad, gjorda mål, möte med högst placerade lag.

Vid lika antal poäng avgjorde i tur och ordning: 1) antal poäng i inbördes möten, 2) målskillnad i inbördes möten, 3) antal gjorda mål i inbördes möten, 4) total målskillnad, 5) totalt antal gjorda mål, 6) lottning.

Grupp 1

1 Inbördes möten: 1) Kroatien 2p, +6 MS. 2) Frankrike 2p, +2 MS. 3) Polen 2p, -8 MS.

Grupp 2

Slutspel

Match om 7:e plats

Match om 5:e plats

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Slutplaceringar

Turneringens lag
Turneringens Allstar-lag:

Övriga utmärkelser

Referenser

Anmärkningar

Noter

Externa länkar
 Officiell hemsida

2016 i Polen
2016
Internationella handbollstävlingar i Polen
Handbollssäsongen 2015/2016
Sport i Sopot
Sportevenemang i Katowice
Sport i Wrocław
Sportevenemang i Kraków
Katowice under 2000-talet